Alberto Simioni – fumettista italiano
 Alessandro Simioni – cestista italiano
 Corrado Simioni – attivista italiano durante gli anni di piombo
 Mario Simioni – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano